Venlona is een Nederlands mannenkoor in Venlo.

Geschiedenis 
In 1900 nam de aan de Martinuskerk verbonden musicus en dirigent Willy Geyr het initiatief om een groot mannenkoor op te richten. Rond die tijd waren er al circa vijftien zangverenigingen in Venlo actief, vooral verbonden aan kerken, maar dit nieuwe koor moest zich van de rest onderscheiden door de omvang en het repertoire. Dit deed het toenmalige Venloos Mannenkoor, onderdeel van de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare, in 1901 besluiten om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Hierdoor was het ledental in een klap gestegen van 47 naar 115. In datzelfde jaar deed het koor mee met een concours in Maastricht, waar het derde werd.

In 1904 werd het eerste succes geboekt door in Arnhem een eerste prijs te bemachtigen tijdens een wedstrijd voor zangkoren. Vanaf 1921 werd ook opgetreden buiten de landsgrenzen en in 1931 werd het koor koninklijk door toedoen van koningin Wilhelmina.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten gestaakt, omdat men weigerde toe te treden tot de Nederlandsche Kultuurkamer waartoe elke culturele instelling ten tijde van de oorlog verplicht werd gesteld. Deze weigering heeft men volgens verhalen kracht bijgezet door, ondanks een verbod, het Wilhelmus te zingen. Direct na de oorlog gaf het koor op de puinhopen in de stad Venlo (de stad was een van de zwaarst getroffen gebieden tijdens de oorlog) een eerste concert na de bevrijding.

Vanaf 1950 trad men weer in het buitenland op, maar ook op grote muziekevenementen, zoals het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, maar ook het Internationale Zangconcours in Baden waar het koor in 1980 tot winnaar werd uitgeroepen. Verder heeft het koor, buiten Nederland, opgetreden in onder andere België, Duitsland, Letland, Italië en Polen.

Onder de ereleden bevinden zich onder andere Berend-Jan van Voorst tot Voorst, John van Graafeiland en het Wiener Männergesangverein.

Repertoire 
Het koor heeft een uitgebreid repertoire, variërend van klassiek tot modern. Onder het repertoire bevinden zich onder andere werken van Francesco Paolo Tosti, Henk Badings, Gotthilf Fischer, Giuseppe Verdi, Frans Pollux en Karl Jenkins.

Externe link 
 Officiële website

Nederlands koor
Muziek in Venlo